НортИйст Юнайтед (, на асамски নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি) е индийски футболен отбор от Гувахати, щата Асам. Създанен е на 9 юни 2014 г. с цел участие в Индийската Суперлига (ИСЛ). Собственици на отбора са известния индийски актьор Джон Абрахам и отбора от И-Лигата Шилонг Ладжонг. В Суперлигата НортИйст Юнайтед представлява североизточните индийски щати – Аруначал Прадеш, Асам, Нагаланд, Манипур, Мегхалая, Мизорам, Сиким и Трипура.

История 
На 13 април 2014 г. Абрахам и Шилонг Ладжонг печелят наддаването за франчайз отбора, базиран в Гувахати. Проектът е стартиран официално на 9 юли, а на 16 юли е подписан договор с марковия играч Жоан Капдевила. В дебютния си мач 13 октомври 2014 г. НортИйст Юнайтед печели с 1:0 срещу гостуващия Керала Бластърс с гол на Коке.

Настоящ състав

Известни играчи 
  Марсиньо
  Уелингтон
  Симао Саброса
  Жоан Капдевила

Треньори 
  Рики Херберт: 13.10.2014 – 20.12.204
  Сезар Фариас: 30.06.2015 – 20.2.2015
  Нело Вингада: 23.07.2016 – 15.05.2017
  Жоао де Луиш: от 17.07.2017

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт
 Facebook
 Twitter
 Instagram

Индийски футболни отбори